E18 può riferirsi a:

Codici 
E18, codice del BDI Observatory, un osservatorio astronomico situato presso Sydney
E18, codice ECO di alcune varianti della difesa ovest indiana, un'apertura degli scacchi

Musica 
E18 Album, album del gruppo musicale svedese Detektivbyrån

Trasporti 
Strada europea E18, da Craigavon a San Pietroburgo

Altro 
HMS E18, sommergibile della classe E della Royal Navy
Errore E18, un errore delle fotocamere digitali della Canon